

Географія 
 Боара-Пізані (, вен. Boara Pisani) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя.
 Пізані () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.

Особи 
 Веттор Пізані (1324-1380) — адмірал венеціанського флоту 
 Альвізе Пізані (1664-1741) — 114-й венеціанський дож.
 Вітторе Пізані (1899-1990) — італійський лінгвіст
 Веттор Пізані (1934-2011) — італійський митець та архітектор
 Федеріко Пізані (25.07.1974 — 12.02.1997) — італійський футболіст, нападник.

Див. також 
 Веттор Пізані (значення)